Casas de Don Gómez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Don Gómez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas de Don Gómez (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar